Ынтымак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ынтымак (до 2018 года — Новокаменка) — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
Ынтымак (до 2018 г. — Фарфоровый) — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Ынтымак — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Ынтымак — село в Илийском районе Алматинской области.
Ынтымак (до 2018 г. — Нижний Пиджим) — село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Ынтымак — населённый пункт в Алматинской области Казахстана. Находится в подчинении городской администрации Талдыкоргана.
 Ынтымак — село в Индерском районе Атырауской области.
 Ынтымак — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Ынтымак — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Ынтымак — село в Байдибекском районе Туркестанской области.
 Ынтымак (до 1993 г. — Микоян) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Ынтымак — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Ынтымак — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Ынтымак — село в Сарыагашском районе Туркестанской области (Актобинский сельский округ).
 Ынтымак — село в Сарыагашском районе Туркестанской области (Жартытобинский сельский округ).
 Ынтымак — село в Толебийском районе Туркестанской области.
 Ынтымак — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.
 Ынтымак (до 1999 г. — Кирово) — село Шымкенской горадминистрации Туркестанской области, в 2004 г. включено в состав города.

Киргизия 
 Ынтымак (быв. Приозёрный) — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
 Ынтымак (быв. им. Калинина) — село в Бакай-Атинском районе Таласской области.

См. также 
 Интымак